
Термин дезертер има више значења:

 Дезертерство, особина војника да избјегава војне обавезе.
 Дезертер (филм из 1912)
 Дезертер (филм из 1933)
 Дезертер (филм из 1971) 
 Дезертер (филм из 1992), југословенски филм из 1992. године.
 Дезертер (филм из 2008)